Intrepid:
 USS Intrepid — американский авианосец.
 HMS Intrepid — британские корабли, названные Intrepid.
 Dodge Intrepid — автомобиль.
 Chrysler Intrepid — автомобиль.